Uriah Heep (personage), de schurk uit David Copperfield van Charles Dickens
Uriah Heep (rockband)